Pawło Haj-Nyżnyk, ukr. Павло Гай-Нижник (ur. 28 maja 1971 w Dunajowcach) – ukraiński historyk.  Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Naczelnik Wydziału Nauk Historycznych Instytutu Badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Wykształcenie 
Absolwent Wydziału Historycznego Ukraińskiego Uniwersytetu Państwowego w Kamieńcu Podolskim (1995). 

W roku 2000 na Uniwersytecie Kijowskim uzyskał stopień naukowy kandydata nauk na podstawie rozprawy Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня — 14 грудня 1918 р.) (pol. Polityka finansowa rządu Państwa Ukraińskiego Hetmana Pawła Skoropadskiego 29 kwietnia 1918-14 grudnia 1918).

W roku 2008 na Uniwersytecie Kijowskim uzyskał stopień naukowy doktora nauk historycznych na podstawie rozprawy Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. — квітень 1918 р.) (pol. Polityka finansowa Ukraińskiej Centralnej Rady i rządów Ukraińskiej Republiki Ludowej marzec 1917-kwiecień 1918).

Szef historycznej części Interstate projektu "Ukraina-Polska" (8.02.2016)

Autor ponad 600 publikacji naukowych i kilku tomików wierszy. Mieszka w Kijowie. Żonaty, ojciec dwojga dzieci.

Wybrane publikacje 
 Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня— 14 грудня 1918 р.). Довідник . — Київ 2004.—  s.47 wersja elektroniczna
 Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня;— 14 грудня 1918 р.)— Київ 2004. s.430 wersja elektroniczna
 Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930рр.) Київ 2006, Цифра-друк, s.303 wersja elektroniczna
 Згадуй мене...: Лірика кохання. - К., 2006. - 114 с. http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/91doc.php
 Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917–1918 рр.) Київ 2007, Цифра-друк, .— s.340 wersja elektroniczna 
 Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні Київ 2008, Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, .;— s.124 wersja elektroniczna (współautor)
 Нариси історії державної служби в Україні— Київ 2008, Ніка-Центр, s. 536 wersja elektroniczna (współautor);
 Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь Київ 2009, Дорадо-друк,  s.64 wersja elektroniczna (współautor)
 Смак свободи…: Лірика життя. - К.: Вид-во "Цифра-друк", 2009. - 95 с. http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/Smak.php
 Історія державної служби в Україні w 5 t. — Київ 2009, Ніка-Центр,  Т.1. s.544 wersja elektroniczna (współautor)
 Історія державної служби в Україні» w 5 t. — Київ 2009, Ніка-Центр, Т.2. s.512 wersja elektroniczna (współautor)
 УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917–1920рр.) Київ 2010, ЩеК,  s. 304  wersja elektroniczna
 Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні 2010–2015 років. Експертно-аналітична доповідь — Київ 2010, Дорадо-друк,  s.64 wersja elektroniczna  (współautor)
 Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х — перша половина 2011 рр.). Київ 2011, ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України,  s. 808 wersja elektroniczna (współredaktor)
 Україна за двадцять років: матеріали міжнародної веб-конференції 22 серпня 2011 р / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. Самоврядування, держ п-в, установ і організацій; Ред. кол. : В. М. Бойко (голова ред.) [та ін.]. Чернігів 2013, Сіверський центр післядипломної освіти. s.48 wersja elektroniczna (współautor)
 Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – Київ 2012, ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України – s.588 wersja elektroniczna (współautor)
 Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / За ред. М.С.Кармазіної; М.Кармазіна, Т.Бевз, П.Гай-Нижник, А.Зуйковська, О.Рибій, В.Яремчук. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 400 с. 
 Програма націонал-консервативної партії "БУЛАВА" / Павло Гай-Нижник. – К., 2013. – 37 с. http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2013doc.bulava_programa.php
 УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918 – 1919 рр.). Ніжин 2013. – s.214 wersja elektroniczna (współautor)
 Програма націонал-консервативної партії «БУЛАВА» / Павло Гай-Нижник. – К., 2013. – 37 с. http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2013doc.bulava_programa.php
 Час на зміни (політична публіцистика та інтерв'ю за 2010–2013 рр.) Київ, 2013. – s.232 http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2013doc.chas_na_zminy.php
 Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту), Т.А.Бевз, О.Є.Гомотюк, С.І.Губський, Я.С.Калакура, А.М.Киридон, І.Й.Краснодемська, В.Т.Лазарєва, А.Ю.Санченко, О.М.Склярова, Л.К.Токар, Д.В.Толочко, Л.В.Чупрій, О.Б.Ярошинський. – К., 2015. – 504 с.
 Плинність: Поезія. – К: «МП Леся», 2015. – 100 с. http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/plynnist.php
 Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець ІХ – середина ХІ ст.). Нарис історико-герменевтичної інтерпретації. – К.: «МП Леся», 2015. – 278 с. http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/baptism.php
 Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с. http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2016doc.ocupation.php
 Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). / П.П.Гай-Нижник. – К.: Дуліби, 2016. — 532 c. http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2016.hai-nyzhnyk_ukr-dyplomatiya.php
 Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с. http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2016doc.agresiya-rosii.php
 Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 28 с. http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2016doc.agresiya-rf.php
 Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с. http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2017doc.rosiya-proty-ukrainy.php

Przypisy

Bibliografia 
 Павло Гай-Нижник, biogram na stronie Akademii Nauk Ukrainy (język ukraiński)
 Павло Гай-Нижник, biogram na stronie Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (język ukraiński)
 Публікації П. П. Гай-Нижника, bibliografia na oficjalnej stronie Pawła Haj-Nyżnyka http://hai-nyzhnyk.in.ua/spysok%20publikatcij.php

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pawła Haj-Nyżnyka, dokumenty i opracowania do dziejów Ukrainy

Ukraińscy historycy
Ukraińscy politolodzy
Urodzeni w 1971
Ludzie urodzeni w Dunajowcach